Charles Vane ist der Name folgender Personen:

* Charles Vane (Pirat) († 1721), Pirat
 Charles Vane (Schauspieler) (1860–1943), britischer Schauspieler 
 Charles Vane, 3. Marquess of Londonderry (Charles William Stewart; 1778–1854), britischer Offizier, Politiker und Diplomat